«Чёрный Принц» — прозвище и многозначный термин:

 «Чёрный принц» () — Эдуард, герцог Корнуольский, 2-й принц Уэльский, принц Аквитании (1330—1376); старший сын короля Англии Эдуарда III, выдающийся военачальник.
 «Чёрный принц» — король Сиама Наресуан Великий (1555—1605), правивший в 1590—1605 годах и существенно расширивший территорию своего государства.
 «Чёрный принц» — прозвище австралийского боксёра  (1860—1901).

 В судоходстве
 «» — класс линейный парусников британского королевского флота (1815—1840), названный в честь принца Эдуарда.
 «» — 74-пушечный парусник класса «Чёрный принц», спущенный на воду в 1816 году; в 1848—1855 годах служил тюрьмой.
 «Чёрный принц» — броненосец британского королевского флота, эксплуатировавшийся с 1861 по 1923 год.
 «Чёрный принц» — британское парусно-винтовое судно, спущенное на воду в 1854 году и вскоре затонувшее у Балаклавы.
 «» — британский броненосный крейсер, спущенный на воду в 1904 году и затонувший при Ютландском сражении (1916).
 «Чёрный принц» — лёгкий крейсер типа «Дидо», эксплуатировавшийся в 1943—1962 годах.
 «» — американский корабль класса «Андромеда», эксплуатировавшийся в 1944—1961 годах.

 В технике
 «» — легковой автомобиль, выпускавшийся в Великобритании в 1920 году.
 «Чёрный принц» — модель спортивного автомобиля, выпускавшаяся английской компанией Invicta в 1946—1950 годах.
 «Чёрный принц» — опытный танк, разрабатываемый в Великобритании в 1943—1945 годах.

 В литературе и кино
 «» — трагедия графа Роджера Бойла, поставленная на сцене в 1667 году и опубликованная в 1669-м.
 «» — роман Айрис Мёрдок (1973).
 «Чёрный принц» — детективный фильм Анатолия Бобровского (СССР, 1973).
 «Чёрный принц» — художественный фильм (Россия, 2005).

 Другое
 «» — ветряная мельница в Голландии (1900).
 «Чёрный принц» — обиходное наименование винограда сортов Сенсо или же Троллингер.
 «Чёрный Принц» — вымышленный искусственный спутник Земли, согласно легенде созданный инопланетной цивилизацией.
 Рубин Чёрного принца, также называемый «Чёрный принц».

См. также 
 HMS Black Prince
 Раду Негру («Чёрный воевода»)